El término opening puede referirse a:

 Tema de apertura, la canción que se transmite durante la secuencia de apertura de una película, serie de televisión, etc.
 Opening, marca comercial utilizada por la empresa Open English Master Spain S.A.